est un nom de famille japonais.

Personnalités 
 Ikuo Takahara (1957-), footballeur japonais ;
 Naohiro Takahara (1979-), footballeur japonais ;
 Noritake Takahara (1951-), pilote automobile japonais ;
 Peichin Takahara (1683-1760), moine japonais.

Patronyme japonais